Remigius Fesch est le nom de plusieurs membres de la famille Fesch :
 Remigius Fesch (~1460 - ~1534), architecte, tailleur de pierre et sculpteur bâlois établi en Alsace
 Remigius Faesch (1541-1610), orfèvre et homme politique, bourgmestre de la ville de Bâle
 Remigius Fesch (1595-1667), juriste et collectionneur d'art, recteur de l’université de Bâle
 Remigius Sebastian Faesch (19XX-2004), auteur d'un ouvrage sur le musée Faesch de Bâle, paru en 2005 (Éditions Christophe Merian Verlag).

Famille Fesch ou Faesch